Ламојл има више значења:
 Округ Ламојл (Вермонт)
 Ламојл (Невада)